Конли ()  може да се односи на:

Име 
 Чарлс Конли (1933–1984)
 Лида Конли (1874–1946)
 Мајкл „Мајк“ Конли
 Мајк Конли (атлетичар) (р. 1962)
 Мајк Конли (кошаркаш) (р. 1987)

Конли ()  може да се односи на:

Име 
 Џени Конли (р. 1971) — Десемберистс (Desemberists)

Конли ()  може да се односи на:

Географија 
 Конли (Сарт)